Порт Бајрон има више значења:
 Порт Бајрон (Њујорк)
 Порт Бајрон (Илиноис)